Juri Borissow () ist der Name folgender Personen:
* Juri Alexandrowitsch Borissow (* 1992), russischer Schauspieler
 Juri Iwanowitsch Borissow (* 1956), russischer Politiker